Der Nur-Sultan Challenger 2019 war ein Tennisturnier, das vom 30. September bis 6. Oktober 2019 in Nur-Sultan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 90 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 60 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 39 kB)

ATP Challenger Tour 2019
ATP Challenger Astana-3